C3H2F6O – formula molecolare del desflurano
C3H2F6O – formula molecolare dell'esafluoro-2-propanolo

Formule molecolari